bł. Daniel (zm. 1260) – męczennik z Sandomierza
 bł. Daniel Karmasz (1826–1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Daniel Brottier (1876–1936) – francuski duchacz, misjonarz
 bł. Daniel Dajani (1906–1946) – albański jezuita, męczennik

Zobacz też: Święty Daniel